Het schansspringen vanaf de normale schans voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 8 en 10 februari 2018 in het Alpensia Jumping Centre. Regerend olympisch kampioen was de Pool Kamil Stoch.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 
Via de kwalificatie plaatsen 50 schansspringers zich voor de finale.

Finale

Bronvermelding 

Mannen 106